

Lokalizacje

Niemcy 
 Johannisthal – dzielnica Berlina
 Johannisthal – dzielnica Hemer
 Johannisthal – dzielnica Lauty
 Johannisthal – dzielnica Windischeschenbachu

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Górowatki
 Janisławiec
 Janowo

Inne 
 Johannisthal – dawne lotnisko w Berlinie

Zobacz też 
 Johannistal